Лихоманка (гарячка) — метушливо гарячкова діяльність у якій-небудь галузі.
 Лихоманка (пропасниця, трясця) — розмовна назва гарячки, медичного стану з різкими перепадами температури.
 Лихоманка (трясовиця, пропасниця) — персонаж слов'янської міфології.

Золота лихоманка 

Золота лихоманка — узвичаєна назва неорганізованого масового видобування золота.
 Каліфорнійська золота лихоманка
 Клондайкська золота лихоманка
 Золота лихоманка у Вікторії
 Золота лихоманка у Сибіру
 Вітватерсрандська золота лихоманка
 Золота лихоманка каньйону Фрейзер
 Бразильська золота лихоманка

Інші види коштовної лихоманки 
 Алмазна лихоманка на півдні Африки

Медицина 

«Лихоманка» є побутовою назвою медичного стану, в сучасній офіційній термінології відомого як «гарячка».
 Тропічна лихоманка (тропічна гарячка) — загальна, хибна з точки зору сучасної медицини назва низки тропічних хвороб.

Кінематограф 
 Весняна лихоманка — американська короткометражна кінокомедія 1919 року
 Золота лихоманка — американська німа пригодницька комедія 1925 року
 Лихоманка на білій смузі — американський бойовик 1975 року
 Лихоманка суботнього вечора — американська музична драма 1977 року
 Лихоманка (фільм, 2002) — американський фільм жахів 2002 року
 Лихоманка — американський трилер 1991 року
 Тропічна лихоманка — американська драма 1991 року
 Крижана лихоманка — американська короткометражна комп'ютерна анімація 2015 року
 Тюльпанова лихоманка — американсько-британська кіномелодрама 2017 року

Інше 
 Каучукова лихоманка — загальна назва соціально-економічних, а також політичних подій в історії приекваторіальних країн світу наприкінці XIX — початку ХХ століть, пов'язаних з видобутком каучуку.
 Гіацинтова лихоманка — епізод аномального, ажіотажного зростання цін на цибулини садових гіацинтів в Нідерландах у 1730-х роках

Див. також 
 Гарячка (значення)